Persones:
 Artista: Persona que realitza obres d'art.
 Artista visual: Persona que realitza obres d'art visual.
 Artista (classe): Classe històrica de la societat estamental de l'Antic Règim.

Condecoracions d'origen soviètic:
 Artista del Poble de l'URSS (arts escèniques): antic guardó que atorgava l'URSS.
 Artista del Poble de l'URSS (arts plàstiques): antic guardó que atorgava l'URSS.
 Artista meritori d'Ucraïna: guardó que atorga actualment Ucraïna.